Chilkoot steht für:

 Chilkoot Pass, einen Gebirgspass zwischen Alaska und Kanada
 Chilkoot Inlet, eine Bucht in Alaska
 Chilkoot Lake, einen See in Alaska
 Chilkoot River, einen Fluss in Alaska
 Chilkoot Trail, ein historischer Handelspfad über den Chilkoot Pass
 Chilkoot (Volk), eine Gruppe der Tlingit